Santala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1985), joueur finlandais de football
Tommi Santala (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois